Lagrene bzw. Lagrène ist der Familienname folgender Personen:

 Biréli Lagrène (* 1966), französischer Gitarrist, Komponist und Jazzmusiker
 Ilona Lagrene (* 1950), deutsche Bürgerrechtsaktivistin, Frauenrechtlerin und Autorin
 Reinhold Lagrene († 2016), deutscher Sinto und Autor